Benedito Costa Neto, um político brasileiro, deputado federal constituinte em 1946
Cláudio Costa Neto
Valdemar Costa Neto

Desambiguações de sobrenomes